GND může označovat:
 Gemeinsame Normdatei – soubor mezinárodních knihovnických autorit
 zkratka uzemnění v elektronice (z anglického ground)
 Signalizace se společnou zemí – označení uzemnění
 GND označuje zem v řízení letového provozu (také z anglického ground)
 Šedý přechodový filtr (z anglického Graduated neutral-density, GND filtr)
 Gesta Normannorum Ducum, Skutky normanských vévodů – kronika z 11. století
 Green New Deal (Nový zelený úděl) – politický program v USA, inspirovaný Novým údělem (New Deal) F. D. Roosevelta
 IATA kód letiště Maurice Bishopa (dříve Point Salines) na Grenadě
 ISO 639-3 kód zulgo-gemzečtiny